Арака́ () — алкогольный напиток, изготовленный из зёрен кукурузы, ячменя или других зерновых культур.

Средняя крепость напитка составляет 25º. Часто используется двойная перегонка араки. Вместе с убыванием количества продукта, возрастает качество. Крепость при этом увеличивается примерно в два раза.
Часто выдерживается под землей.

Обычно напиток имеет терпкий копчёный запах и светло-жёлтый прозрачный цвет. 

В холодное время года практикуется употребление предварительно подогретой араки.

См. также 
 Арак
 Ракия
 Виски
 Самогон
 Водка

Ссылки 
 Осетинская арака 

Алкогольные напитки
Крепкие спиртные напитки
Осетинская кухня